Debbio ima više značenja:
 Debbio, La Spezia
 Debbio, Venezia